Уйташ:

 Уйташ — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.
 Уйташ — аэропорт города Махачкала, столицы Дагестана.